Bosák má několik významů:

 ten, kdo chodí bos
 tulák (v ruském prostředí)
 bosák (mnich)
 bosáky, též drbáky – jihočeský druh chlupatých knedlíků

Příjmení nebo přízvisko Bosák má více nositelů:

 Dr. Eva Bosáková (*1996) - česká softwarová vývojářka a hudební skladatelka
 Emanuel Bosák (1924–2011) – český sportovní funkcionář
 Eva Bosáková (1931–1991) – česká gymnastka, olympijská vítězka, manželka Vladislava
 Jaromír Bosák (* 1965) – český sportovní komentátor a novinář
 Jiří Bosák (* 1982) – český hudebník
 Juraj Bosák (1933–1987) – slovenský matematik
 Kliment Bosák (16. století) – františkán, autor duchovních písní
 Michal Bosák (1869–1937) – slovenský bankéř
 Nándor Bosák – maďarský biskup
 Oldřich Bosák (1922–1996) – filmový architekt
 Pavel Bosák (* 1982) – český basketbalista
 Vladislav Bosák (1928–2000) — reprezentant v hodu diskem, bratr Emanuela

název firmy
 BOSÁK, spol. s r. o. – kamionový a po nějakou dobu i autobusový dopravce z Příbrami a Dobříše ve Středočeském kraji, viz článek BOSÁK BUS
 Bosák Bus, spol. s r. o. – autobusový dopravce z Dobříše ve Středočeském kraji